Velika nagrada ZDA 1962 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 7. oktobra 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 100
| 2:07:13,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 4
|  Graham Hill
| BRM
| 100
| + 9,2 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 21
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 99
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 17
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 99
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 10
|  Dan Gurney
| Porsche
| 99
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 6
| 16
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 99
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 22
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 97
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 8
| 15
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 96
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 9
| 14
|  Roger Penske
| Lotus-Climax
| 96
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 10
| 26
|  Rob Schroeder
| Lotus-Climax
| 93
| +7 krogov
| 17
|  
|-
! 11
| 24
|  Hap Sharp
| Cooper-Climax
| 91
| +9 krogov
| 15
|  
|-
! 12
| 9
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 85
| +15 krogov
| 8
|  
|-
! 13
| 11
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 79
| +21 krogov
| 9
|  
|-
! Ods
| 5
|  Richie Ginther
| BRM
| 35
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 6
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 32
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Timmy Mayer
| Cooper-Climax
| 31
| Vžig
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 19
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 9
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNS
| 19
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
|
| Dirkal Surtees
|
|
|-
! DNS
| 25
|  Jim Hall
| Lotus-Climax
|
| Motor
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962